Okręty US Navy o nazwie USS „Meteor”
 Pierwszy USS „Meteor” (1819) był żaglowcem. Zbudowany w 1819 roku, zatopiony w roku 1862 jako część Stone Fleet.
 Drugi USS „Meteor” (1863) był kanonierką. Zbudowany jako „Scioto” w 1863 roku, wszedł do służby w 1864 roku, sprzedany w 1865 roku.
 USNS „Meteor” (T-AKR-9) nosił wcześniej nazwę „Sea Lift” (T-LSV-9) i był statkiem towarowym RO-RO, zwodowanym w 1965 roku, przemianowanym na „Meteor” w roku 1975 i przekazanym do Floty Rezerwowej w 2006 roku.

Meteor